Le groupe F de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Durban, a placé les équipes de l'Italie ( FIFA), de la Nouvelle-Zélande ( FIFA), du Paraguay ( FIFA) et de la Slovaquie ( FIFA) dans le groupe F.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe E, et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe E.

Classement

Première journée

Italie - Paraguay

Nouvelle-Zélande - Slovaquie

Deuxième journée

Slovaquie - Paraguay

Italie - Nouvelle-Zélande

Troisième journée

Slovaquie - Italie

Paraguay - Nouvelle-Zélande

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

F